Эдуа́рд Авагя́н (Авакя́н):
 Авагян, Эдуард Пашаевич (1934—1991) — армянский государственный и политический деятель.
 Авакян, Эдуард Самвелович (1927—2010) — армянский писатель, поэт и переводчик.
 Авагян, Эдуард (род. 1996) — армянский футболист.